Acosta (Uruguai), entitat de població de l'Uruguai al sud-est del departament de Treinta y Tres, limítrof amb Rocha 
 Cantó d'Acosta 
 Biografies:
 Alberto Acosta (Arocena, Argentina, 1966), futbolista argentí 
 Agustín Acosta Bello (Matanzas, Cuba, 1886 - Miami, Florida, Estats Units, 1979), escriptor 
 Antonio Acosta Rivera (Madrid, 1971), futbolista espanyol que jugava de migcampista 
 Cecilio Acosta
 Joaquín Acosta
 José Acosta Sánchez (Còrdova, 1937), advocat i professor universitari andalús
 Juana Acosta o Juanita Acosta (Cali, 1976), actriu i model colombiana 
 Héctor Acosta (Rosario, 1933), ciclista argentí que combinà el ciclisme en pista amb la ruta 
 Lautaro Germán Acosta (Glew, província de Buenos Aires, Argentina, 1988), futbolista argentí 
 Manuel Acosta Ojeda (Lima, 1930), cantautor peruà de música criolla 
 Raymond L. Acosta (1925, New York City), jutge dels Estats Units